Nicole Mitchell peut désigner :
 Nicole Mitchell (1967-), flûtiste de jazz américaine ;
 Nicole Mitchell (1974-), ancienne athlète jamaïcaine, spécialiste du 100 mètres.